Мировые рекорды в женском тройном прыжке официально регистрируются ИААФ с 1990 года.

См. также 
 Хронология мировых рекордов в тройном прыжке (мужчины)

Ссылки 
 Лёгкая атлетика России
 Лёгкая атлетика 

Тройной прыжок ж